est un genre éteint de dinosaures iguanodontes herbivores de la période du Crétacé inférieur (stade Aptien - Albien, il y a environ 112 millions d'années) du Colorado, aux États-Unis. Le genre contient une seule espèce, .

Description 

Des comparaisons détaillées par Brill et Carpenter (2006) ont également montré que le crâne différait par un certain nombre de caractéristiques clés de celui de Camptosaurus, à savoir : un museau plus long, plus lourd et plus rugueux ; un processus dorsal plus large sur le maxillaire ; une fenêtre anté-orbitaire proportionnellement plus petite ; un os carré plus robuste, avec une articulation bulbeuse pour la mâchoire inférieure. Par conséquent, ils l'ont mis dans son propre genre et espèce.

Découverte 

L'holotype et seul spécimen connu, YPM 1887, est un crâne partiel auquel O. C. Marsh (confirmé par Gilmore, 1909) fait référence, à qui le crâne a été donné en 1886, comme celui de Camptosaurus amplus. Gilmore a utilisé le crâne pour reconstruire le crâne de Camptosaurus en supposant qu'il provenait de la formation de Morrison. Cependant, des comparaisons microscopiques de lames minces des formations mésozoïques du Garden of the Gods (Jardin des Dieux) ont montré que le spécimen provenait en fait du membre de Lytle de la  ; par conséquent, le crâne était âgé du début du Crétacé.

Le nom générique vient du grec, θειος, theios : « divin » + grec φυταλία, phytalia : « jardin », soit « jardin des dieux ». Garden of the Gods est un parc de Colorado Springs, dans le Colorado, Etats-Unis, où un crâne, le seul fossile du genre à avoir été découvert, a été trouvé en 1878. Le nom spécifique, kerri, rend hommage à James Hutchinson Kerr, qui a trouvé le spécimen.

Classification 
L'article décrivant la découverte classait Theiophytalia comme intermédiaire dans la dérivation entre Camptosaurus et Iguanodon. L'espèce type est Theiophytalia kerri. Dans les analyses cladistiques de McDonald et de ses collègues de 2010 et 2011, Theiophytalia a été retrouvé en tant que membre basal des Styracosterna et son parent le plus proche était Hippodraco.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2006
Paléontologie aux États-Unis